29-й чемпионат мира по академической гребле проходил с 22 по 29 августа 1999 года близ канадского города Сент-Катаринс.

Призёры

Мужчины

Распределение наград

Призёры от России 
 Четвёрка без рулевого (женщины) - Оксана Дороднова, Юлия Левина, Лариса Мерк, Ольга Самуленкова.

 Восьмёрка с рулевым (мужчины) - Сергей Матвеев, Александр Литвинчев, Дмитрий Ковалёв, Владимир Володенков, Андрей Глухов, Дмитрий Аксёнов, Николай Аксёнов, Павел Мельников, Дмитрий Розинкевич, Александр Лукьянов.

Примечания 

Чемпионаты мира по академической гребле
Чемпионаты мира в Канаде
Август 1999 года
Международные спортивные соревнования в Сент-Катаринсе
Международные соревнования по академической гребле в Канаде